Lagunas puede referirse a:
 El plural de laguna;
 Lagunas, localidad en el sur del estado de Oaxaca, México;
 Lagunas, distrito de la provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, Perú;
 Lagunas, distrito de la provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto, Perú;
 Lagunas, distrito de la provincia de Ayabaca, departamento de Piura, Perú; o
 Lagunas, antigua comuna del departamento de Iquique, provincia de Tarapacá, Chile.